Яколиш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Яколиш, Антонио (род. 1992) — хорватский футболист, нападающий клуба «Аполлон» (Лимасол).
 Яколиш, Марин (род. 1996) — хорватский футболист, вингер клуба «Адмира Ваккер Мёдлинг».